Stati Uniti d'America
 Fall River – città della Contea di Greenwood, Kansas
 Fall River – città della Contea di Bristol, Massachusetts
 Fall River – villaggio della Contea di Columbia, Wisconsin
 Fall River – fiume del Kansas affluente del Verdigris
 Fall River – fiume del Wyoming e dell'Idaho